Плеще́ево о́зеро — пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области России. Входит в состав национального парка «Плещеево озеро». Площадь озера — 51,8 км², наибольшая длина 9,5 км (от устья реки Трубеж до выхода из озера реки Вёксы), максимальная ширина 6,5 км (по линии село Соломидино — село Городищи). Озеро имеет округлую форму, берега ровные, низменные, заболоченные. Максимальная глубина — до 25 м, средняя — 11 м. Объём воды — 0,58 км³, площадь водосборного бассейна — 436 км² (425 км²). Средний многолетний уровень водной поверхности озера имеет 137,7 м абсолютной высоты. Островов на озере нет. Плещеево — второе озеро Ярославской области (после озера Неро) и 246-е озеро России по площади водного зеркала.

Центральная котловина Плещеева озера очень глубока и имеет крутые склоны. Некоторые исследователи считают, что её сформировал карст, что привело к просадочным явлениям. Соляные ключи села Усолье размывали каменную соль пермских осадков древнего моря.

Время замерзания озера — ноябрь, время вскрывания — апрель, питание преимущественно снеговое. В озеро впадают 19 рек и ручьев. Самый крупный приток — река Трубеж, вытекающая из Берендеевского болота, которое расположено к юго-востоку. Малые притоки — Веськовка, Гремячка, Куритень, Кухмарка. Вытекает из озера одна река Вёкса, длиной 8 км (урочище Урёв). Она несёт свои воды в близлежащее озеро Сомино, где берёт начало река Нерль Волжская — приток Волги.

Гидрология 
В 1675—1676 годах, то есть в конце последнего трансгрессивного периода, согласно писцовым книгам, площадь Плещеева озера оценивалась в 72,986 км², в 1929 году она составляла только 50,321 км², а к началу
70-х годов XX века уже не превышала 40—42 км². Картина могла быть ещё разительней, если бы уровень озера не поддерживался искусственной плотиной на Вёксе у с. Купанское, где перепад уровней достигает теперь почти 4,0 м по вертикали.

Фауна 
Биологическая продуктивность озера довольно высокая. Средняя годовая биомасса бентоса составляет 209 кг/га. Средняя годовая биомасса зоопланктона составляет 2,25 мг/л.

Фауна рыб представлена 16 видами, из которых наиболее ценные в промысловом отношении: густера, лещ, налим, окунь, плотва, ряпушка, уклея, щука. Встречаются и другие рыбы: вьюн, ёрш, карась, линь, пескарь, щиповка.

На берегах озера живут птицы: лебедь, орлан-белохвост, скопа, утка, цапля, чайка. Лебеди появляются здесь во время перелётов. Сохранилась реликтовая популяция болотной черепахи.

История 
Возраст Плещеева озера около 30 тысяч лет. Оно образовалось после отступления континентальных ледников. Это подтверждается самим положением озера на границе ледниковой морены и древних аллювиальных наносов. Древний водоём был гораздо крупнее нынешнего. Его прежние границы заметны как возвышенная кайма на восточной и южной стороне озера. Здесь расположены сёла Городище, Большая Брембола, Красное, Веськово и Соломидино.

В конце XVII века на Плещеевом озере была построена «потешная» учебная флотилия Петра I. В начале XX века она была возрождена на несколько лет.

Название 
Другие названия этого озера: Переславское (по названию стоящего на озёрном берегу города Переславля-Залесского), Клещино, Клещеево, Плещее, Плещино, Плещеевское, Плешка, Переславльское, Переяславльское, Плещейка, Плещей.

На картах всегда обозначалось название Плещеево озеро. Название «Переславское озеро» и другие никогда не обозначались на картах. Переславский историк Александр Свирелин утверждал, что правильное название для озера Плещино или Плещее, а все остальные — искажённые или безграмотные. По одной из версий, название озера связано с древним городом Клещином, предшественником Переславля-Залесского. Современное название является модификацией более старого названия, производного от Клещина.

По народному преданию, получило своё название Плещеево от свойства выплёскивать, выбрасывать все кидаемые в него вещи.

Хозяйственное и рекреационное использование 
На Плещеевом озере развито рыболовство, добываются такие промысловые рыбы как окунь, ёрш и другие. Переславская ряпушка, массово добывавшаяся ранее, теперь занесена в Красную книгу.

Плещеево озеро — популярное место занятий кайтсёрфингом и виндсёрфингом (в летнее) и сноукайтингом (в зимнее время).

На берегу озера лежит входящий в Золотое Кольцо России город  Переславль-Залесский с Рыбной слободой.

Вокруг озера расположен целый ряд памятников и достопримечательностей, входящих в национальный парк "Плещеево озеро" среди которых музей "Ботик" Царя Петра Первого, Никитский монастырь,  археологический памятник «Клещинский комплекс», 12-тонный Синий камень (на северо-восточном берегу). 

По южному берегу озера шла узкоколейная Переславская железная дорога, разобранная в 2005 году. Её фрагменты и подвижной состав стали экспонатами уникального частного технического музея , где собраны натурные образцы узкоколейной железнодорожной техники со всей России, а также сопутствующие им машины и механизмы конца XIX — первой половины XX веков.
 
На берегу озера находится насосная станция, которая снабжает водой Переславль-Залесский.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Бассейн Нерли (приток Волги)
Озёра Ярославской области
Озёра Переславского района
Водные объекты Переславля-Залесского
Моренные озёра
Меря